Compositie VI (op zwart fond) (ca. 1917), schilderij van Theo van Doesburg
Compositie VI (1913), schilderij van Wassily Kandinsky
Compositie VI (1986), muziek van Hiroaki Zakoji